Subhumans ist der Name folgender Bands:

 Subhumans (England)
 Subhumans (Kanada)